The Spinners est ne nom de deux groupes de musique :
 The Spinners, groupe américain formé en 1954
 The Spinners, groupe anglais formé en 1958